Васи́лий Ефи́мов:
 Ефимов, Василий Владимирович (1857—1902) — русский юрист и педагог, профессор римского права.
 Ефимов, Василий Иванович (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ефимов, Василий Мефодьевич (1919—1954) — Герой Советского Союза.
 Ефимов, Василий Трофимович (1922—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза.